«Э́мма» () — телевизионный фильм 1996 года по одноимённому роману Джейн Остин.

Сюжет 
Молодая красавица Эмма уверилась в собственном глубоком знании человеческих душ и решила, что может выполнять роль свахи для своих подруг и молодых людей. Она отговаривает скромную девушку Гарриет Смит выходить замуж за фермера, который якобы является неподходящей партией, и избирает для неё викария мистера Элтона. Священник, однако, влюбляется в равнодушную к нему Эмму. Получив отказ, он уезжает, а Гарриет Смит остаётся без жениха. Затем Эмма пытается свести Гарриет со своим новым знакомым — Фрэнком Черчиллем.

В ролях

Ссылки 

Телефильмы на английском языке
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1996 года
Телефильмы 1996 года
Телефильмы Великобритании
Экранизации произведений Джейн Остин
Романтические кинокомедии Великобритании
Программы телеканала ITV